Wenker ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wenker (1852–1911), deutscher Sprachwissenschaftler
 Heinrich Wenker (1825–1905), deutscher Brauereiunternehmer 
 Martina Wenker (* 1958), deutsche Ärztin und Fachärztin, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen
 Wilhelm Wenker (1874–1956), deutscher Pfarrer

Siehe auch:
 Wenker-Synthese, eine chemische Reaktion